Regionalism kan syfta på:

 Regionalism (konst) – en amerikansk realistisk modernistisk konströrelse
 Regionalism (politik) – en ideologi eller politisk hållning som fokuserar på en bestämd region eller grupp av regioners intressen